Estorãos (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Estorãos (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima